Anthony Fisher (ur. 1960) – australijski biskup rzymskokatolicki
 Anthony Fisher (ur. 1986) – amerykański koszykarz